Scott Bailey (Florissant, Missouri, 16 de dezembro de 1978) é um ator estadunidense conhecido por seus trabalhos nas séries Kamen Rider: Dragon Knight e Guiding Light.

Biografia

Vida pessoal 
Scott Bailey nasceu na pequena cidade interiorana de Florissant, em 1978. Morou desde cedo em várias cidades pelas mudanças constantes de sua família. Eles residiram em Mount Vernon, Augsburgo, Albuquerque e Los Angeles, cidade que Scott mora atualmente.

Carreira 
Bailey começou sua carreira com pequenas participações especiais em episódios de Chicken Soup for the Soul e Walker, Texas Ranger, além de um papel recorrente na terceira temporada do seriado Undressed, da MTV. Em seguida, vieram papéis em telefilmes, bem como no filme Big Chuck, Little Chuck, de 2004, no qual interpretou Robbie Williams.

Em 2003, o ator ingressou no elenco de Guiding Light como Sandy Foster e permaneceu no programa por três anos, até decidir não renovar o contrato com os produtores em 2006. No ano seguinte, ele aceitou o convite para integrar o elenco de Saints & Sinners, telenovela da MyNetworkTV, no papel do herói romântico Roman Martin.

Com o fim do programa, Bailey voltou ao cinema, onde interpretou papéis em vários filmes, incluindo Speed Dating, Descent e Seducing Spirits.

Recentemente, interpretou os personagens James Trademore (também conhecido como "JTC") e Price no seriado Kamen Rider: Dragon Knight (Kamen Rider: O Cavaleiro Dragão, no Brasil), filmado de 2007 a 2008 e transmitido em 2009 no canal The CW.

Em 2010, participou de Contraluz, um filme português rodado nos Estados Unidos de Fernando Fragata.

Filmografia

Televisão 
 2009 Kamen Rider: Dragon Knight como JTC/Price (Kamen Rider Strike)
 2009 Prayers for Bobby como David
 2007 Saints & Sinners como Roman Martin
 2006 Law & Order: Special Victims Unit como Brian Townsend
 2006 Guiding Light como Sandy Foster
 2000 Undressed como Stan
 1999 Walker, Texas Ranger como Danny Roberts
 1999 Chicken Soup for the Soul como Mac

Cinema 
 2010 Contraluz como Matt Winters
 2009 Prayers for Bobby como David
 2009 The Truth About Layla como Tyler
 2008 Seducing Spirits como Matthew Huffman
 2007 Speed Dating como Jake
 2007 Descent como Alex
 2004 Big Chuck, Little Chuck como Robbie Williams

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Kamen Rider: Dragon Knight